Rolla kan syfta på:

 Rolla, Kansas
 Rolla, Missouri
 Rolla, North Dakota
 Rolla (ö) – en ö i Norge

Personer
 Alessandro Rolla (1757–1841),  en italiensk violinist
 Antonio Rolla (1798–1837), en italiensk violinist
 Victor Rolla (1870-1890), ballongflygare